I've Been Waiting for You, une chanson de Neil Young, plus tard reprise par Pixies et David Bowie ;
 I've Been Waiting for You, une chanson enregistrée en 1974 par le groupe pop suédois ABBA ;
 I've Been Waiting for You, une chanson de 1990 de Guys Next Door ;
 I've Been Waiting for You, une chanson de Dannii Minogue de Club Disco ;
 I've Been Waiting for You, film de 1998.